A Bird in the Hand – film prodotto dalla Essanay (1911)
 A Bird in the Hand – film diretto da Walter Graham (1929)
 A Bird in the Hand – film diretto da Bryan Foy (1929)
 A Bird in the Hand – film diretto da Geoffrey Brent Shrewsbury (2009)